Colin Henry Wilson, né le  à Leicester en Angleterre et mort le  en Cornouailles en Angleterre, est un écrivain britannique.

Biographie 
Il devient renommé en 1956 avec The Outsider (L'Homme en dehors) un livre qui popularisa la philosophie existentielle en Grande-Bretagne, dans les divers aspects d'aliénation développés chez Albert Camus, Jean-Paul Sartre, Ernest Hemingway, Hermann Hesse, Fiodor Dostoïevski, T. E. Lawrence, Vaslav Nijinski ou Vincent van Gogh.

Parallèlement, il s'intéresse à ce que les Anglais nomment « True crime », à la vie après la mort, au fantastique (H. P. Lovecraft) et à la psychologie. Son roman Les Vampires de l'espace a été adapté au cinéma par Tobe Hooper (Lifeforce, 1985 avec Mathilda May).

Auteur de plus de 80 ouvrages, il donnait régulièrement des conférences aux États-Unis.

Bibliographie en français

Romans 
 1960 : Le Sacre de la nuit, Les Belles lettres, 1999
 1961 : Soho à la dérive, Gallimard, 1964
 1963 : L'Homme qui n'avait pas d'ombre, Les Belles lettres, 2000
 1964 : Le Doute nécessaire, Les Belles lettres, 2002
 1966 : La Cage de verre, Les Belles lettres, 1998
 1967 : Les Parasites de l'esprit, Néo, 1980
 1969 : La Pierre philosophale, Les Belles lettres, 2001
 1970 : Le Dieu du labyrinthe, Les Belles lettres, 2004
 1970 : Le Tueur, Les Belles lettres, 1998
 1971 : Black Room, Le Cherche midi, 2005
 1974 : Meurtre d'une écolière, Les Belles lettres, 1999
 1975 : Le Retour des Lloigors, in Légendes du mythe de Cthulhu avec H. P. Lovecraft, Robert Bloch…, Christian Bourgois
 1976 : Les Vampires de l'espace, Albin Michel, 1978
 1984 : L'Assassin aux 2 visages, Les Belles lettres, 2000

Essais 
 1956 : L'Homme en dehors, Gallimard
 1957 : Le Rebelle face à la religion, Gallimard, 1961
 1958 : Les Jeunes gens en colère vous parlent,  éd. Pierre Horay, avec Doris Lessing, Lindsay Anderson, John Osborne,…
 1971 : L'Occulte,  Albin Michel (coll. J'ai lu L'Aventure mystérieuse N°A330 et A331), 1973
 1972 : Être assassin, Alain Moreau, 1977
 1981 : Mystères. Le surnaturel face à la science, Albin Michel
 1998 : L'Inexpliqué - tome 1 : Les Pouvoirs surnaturels, (coll. Hors collection Junior)
 1998 : L'Inexpliqué - tome 2 : Fantômes et paranormal, (coll. Hors collection Junior)
 1998 : L'Inexpliqué - tome 3 : OVNI et extra-terrestres, (coll. Hors collection Junior)
 1998 : L'Inexpliqué - tome 4 : Les Mystères de l'univers, (coll. Hors collection Junior)
 2000 : L'Aube des extra-terrestres, Éditions du Rocher
 2001 : Archéologie interdite : de l'Atlantide au Sphinx, Éditions du Rocher

Biographies 
 1980 : La Guerre contre le sommeil : la philosophie de Georges Gurdjieff
 1984 : Carl Gustav Jung, seigneur de l'inconscient, Éd. du Rocher
 1985 : Rudolf Steiner, visionnaire au cœur de l'homme, Éd. du Rocher

Liens externes

Notes et références 

Naissance en juin 1931
Naissance à Leicester
Auteur britannique de roman policier
Écrivain anglais du XXe siècle
Écrivain anglais du XXIe siècle
Écrivain britannique d'horreur
Philosophe britannique du XXe siècle
Romancier britannique du XXe siècle
Essayiste britannique
Auteur de la collection Rivages/Noir
Décès en décembre 2013
Décès à 82 ans
Décès en Cornouailles